Telos, groupe de réflexion d'économistes français fondé en 
 TELOS, revue américaine de la nouvelle gauche, fondée en 
 « Telos platform » est une plate forme informatique ; Telos wireless platform est une carte informatique supportant des applications open source, médicale notamment ;
 Telos (Τέλος), nom grec donné par Aristote à la cause finale.

Notes et références